Sallahiyah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Nahr aş Şalāḩīyah, vattendrag, Diyala, 
 Kifrī (distriktshuvudort i Irak), Diyala, 

Robotskapade Irakförgreningar